

Patronyme 

 Charles de Paule de Barentin (1738-1819), garde des Sceaux sous Louis XVI ;
 Drouet de Barentin, patronyme de deux notables de Jersey issue de la même famille de la noblesse normande originaire du village de Barentin près de Rouen. Le plus ancien des deux Drouet de Barentin fut le premier bailli de Jersey et vécut au  ; le second vécut au  et fut gardien de l'île de Jersey ;
 Nadia Barentin, (1936-2011), une comédienne française.

Toponyme 

 Barentin, une ville de la Seine-Maritime ;
 le viaduc de Barentin, un viaduc de la ligne de chemin de fer Rouen - Le Havre.